Копперс

 Копперс, Вильгельм (1886—1961) — немецкий этнолог.
 Копперс, Дико (род.1992) — нидерландский футболист.